37-я стрелковая дивизия — воинское соединение во время Великой Отечественной войны.

 37-я стрелковая дивизия — дивизия РККА во время Гражданской войны, существовала с 1918 по 1920 год; 
 37-я стрелковая Новочеркасская Краснознамённая дивизия имени А. И. Егорова — сформирована в 1922 году, уничтожена в Белоруссии в 1941 году;
 37-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году как Петрозаводская стрелковая дивизия, действовала до конца войны.